Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации — координационный орган Правительства Российской Федерации.

Задача штаба — координировать действия федеральных органов государственной власти, направленные на противодействие распространению COVID-19 в России.

Состав 
Состав оперативного штаба в конце января 2020 года утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. В его состав вошли:
 Татьяна Голикова, вице-премьер, председатель штаба;
 Анна Попова, глава Федеральной службы по защите прав потребителей, заместитель председателя штаба;
 Кривонос О. В., заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации, ответственный секретарь штаба;
 Горовой А. В., первый заместитель министра внутренних дел Российской Федерации;
 Данкверт С. А., руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;
 Дитрих Е. И., Генеральный директор ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) с ноября 2020 года.
 Зиничев Е. Н., министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Левин Л. Л., заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации;
 Моргулов И. В., заместитель министра иностранных дел Российской Федерации;
 Моряков А. М., заместитель директора Службы внешней разведки Российской Федерации;
 Мурашко М. А., министр здравоохранения Российской Федерации;
 Савельев В. Г., министр транспорта Российской федерации

Примечания

Ссылки 
 стопкоронавирус.рф  — официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19).

Пандемия COVID-19 в России